Sentry steht für:

 eine Form der Boeing 707-320, siehe Boeing E-3
 eine Comicfigur des Marvel-Verlages, siehe Sentry (Comic)
 ein System zur Überwachung und Impaktrisikoabschätzung von erdnahen Asteroiden, siehe Sentry (Überwachungssystem)
 ein System zur Protokollierung von Software-Fehlern 
 ein System zur kontinuierlichen Messung der Aktivität von exoelektrogenen Bakterien in Abwasser 

Sonstiges:
 Sentry Cove, Bucht von King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Sentry Rocks, Klippenfelsen vor der Pennell-Küste, Viktorialand, Antarktika